Il singolare del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Michael Stich 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Pete Sampras (terzo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Assente
 Michael Stich (semifinali)
 Jim Courier (terzo turno)
 Michael Stich (finale)
 Darren Cahill (quarti di finale)

 Petr Korda (secondo turno)
 David Wheaton (secondo turno)
 Derrick Rostagno (semifinali)
 Luiz Mattar (secondo turno)
 Derrick Rostagno (quarti di finale)
 Wally Masur (terzo turno)
 Mark Koevermans (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Volvo U.S. National Indoor 1991